Il cavaliere azzurro, dipinto di Vasilij Kandinskij
Il cavaliere azzurro, movimento artistico